AHF peut faire référence à :
 en médecine, aménorrhée hypothalamique fonctionnelle ;
 ''.